Starčevo est un toponyme qui peut désigner :
en Bulgarie
Starchevo, un village de l'obchtina de Petritch, situé dans l'oblast de Blagoevgrad ;
en Serbie
Starčevo, une ville située dans la province autonome de Voïvodine et sur le territoire de la Ville de Pančevo, district du Banat méridional ;
Starčevo, un village situé dans la municipalité de Petrovac na Mlavi, district de Braničevo.